Țânțăreni, comune della Romania nel distretto di Gorj
 Țânțăreni, comune della Moldavia nel distretto di Anenii Noi